Каратоган — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каратоган — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Каратоган — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Каратоган — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.